Софи́стика (от ):
 Софистика — учение древнегреческих софистов.
 Вторая софистика — софистика I века до н. э. — III веков н. э.  термин используется для противопоставления старшей софистике V—IV веков до н. э.
 Софистика — применение софизмов в дискуссии; подмена понятий.

См. также 
 Софист | Софизм | София (философия)
 Суфизм